Neomixorthezia är ett släkte av insekter. Neomixorthezia ingår i familjen vaxsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vaxsköldlöss
Neomixorthezia